

Дембе-Мале — село в гміні Лятович Мінського повіту Мазовецького воєводства
 Дембе-Мале — село в гміні Ядув Воломінського повіту Мазовецького воєводства